Csehország
 Březová, település a Berouni járásban
 Březová, település a Karlovy Vary-i járásban
 Březová, település az Opavai járásban
 Březová, település a Sokolovi járásban
 Březová, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Březová, település a Zlíni járásban
 Březová nad Svitavou, település a Svitavyi járásban
 Březová-Oleško, település a Nyugat-prágai járásban
 Březová, Meziměstí településrésze a Náchodi járásban
 Březová, Úmonín településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Březová, Všelibice településrésze a Libereci járásban
 Březová Lada, Horní Vltavice településrésze a Prachaticei járásban